Vinzelles ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Vinzelles (Puy-de-Dôme)
 Vinzelles (Saône-et-Loire)